Scioperi del 1943 – serie di scioperi a Genova
 Scioperi del 1943 – serie di scioperi a Torino
 Scioperi del 1943 – serie di scioperi a Sesto San Giovanni e Milano